Margaretha, gravin van Vlaanderen, kan zijn:
 Margaretha I van Vlaanderen of Margaretha van de Elzas
 Margaretha II van Vlaanderen of Margaretha van Constantinopel
 Margaretha III van Vlaanderen of Margaretha van Male